Дарендорф () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дарендорф, Густав (1901—1954) — немецкий политик, социал-демократ, депутат рейхстага, отец Ральфа и Франка Дарендорфов.
 Дарендорф, Мальте (1928—2008) — немецкий филолог и педагог, специалист по литературной дидактике, автор трудов по истории детской литературы и чтению детей.
 Дарендорф, Ральф (1929—2009) — англо-германский философ, социолог, политолог и общественный деятель.